Ярково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ярково — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Ярково — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Ярково — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Ярково — село в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Ярково — село в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Ярково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Ярково — село в Ярковском районе Тюменской области.
 Ярково — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Ярково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.